Енкарнасион има више значења:

 Енкарнасион (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Енкарнасион (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Енкарнасион (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Енкарнасион (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Енкарнасион (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику